

Toponymie
 Courboin est une commune française

Patronymie
 Eugène Courboin (1851-1915) est un illustrateur et peintre français.
 François Courboin (1865-1926) est un graveur et bibliothécaire français

Homonymie de patronyme